Edi Dadić (ur. 22 grudnia 1993 w Rijece) – chorwacki biegacz narciarski, zawodnik klubu TSK Ravnogorac.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Edi Dadić pojawił się 10 sierpnia 2008 roku, podczas zawodów Pucharu Świata w biegach na nartorolkach w chorwackiej miejscowości Oroslavlje, gdzie w sprincie stylem dowolnym zajął. 17. miejsce. W części zimowej zadebiutował 6 grudnia 2008 w niemieckim Oberwiesenthal podczas zawodów FIS Race, gdzie zajął 105. miejsce na dystansie 11,3 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 1 lutego 2014 roku w Toblach, gdzie zajął 72. miejsce na dystansie 15 km stylem klasycznym. Pucharowych punktów nie zdobył.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa Świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Uniwersjada

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Dadić nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Chorwaccy biegacze narciarscy
Chorwaccy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Rijece
Urodzeni w 1993